Krajčík může znamenat:
příjmení
 Emil Krajčík (1957) - slovenský fotbalista, otec Mateje
 Ján Krajčík (1924–2014) – československý tenista a trenér 
 Matej Krajčík (1978) – slovenský fotbalový obránce, syn Emila
 Michal Krajčík (1987) – slovenský orientační běžec